

Музика 
 рок музика, жанр популарне музике
 рокенрол (често само рок), жанр популарне музике

Географија 
 округ Рок (Висконсин), округ у америчкој савезној држави Висконсин
 округ Рок (Минесота), округ у америчкој савезној држави Минесота
 округ Рок (Небраска), округ у америчкој савезној држави Небраска
 Рок (Џорџија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Џорџија

Особе 
 Крис Рок, афроамерички глумац
 Двејн Џонсон, амерички глумац и професионални рвач